Hyaenodonta — це вимерлий ряд  плацентарних ссавців із клади Ferae. Гієнодонти були важливими хижаками-ссавцями, які виникли в Європі під час раннього палеоцену і збереглися до пізнього міоцену.

Загальна характеристика 
Гієнодонти характеризуються довгим черепом, тонкими щелепами, струнким тілом і підошвенною стійкою. Зазвичай вони мали розмір від 30 до 140 см висоти у плечах. У той час як Simbakubwa kutokaafrika можливо, досягала 1500 кг (за розмірами перевершувала сучасного білого ведмедя), а Hyaenodon gigas (найбільший вид з роду Hyaenodon) був аж 1.4 м у висоту в плечі, 3 м у довжину і важив близько 330 кг, більшість гієнодонтів були в діапазоні 5–15 кг, що еквівалентно собакам середнього розміру. Анатомія їхніх черепів показує, що вони мали особливо гострий нюх, тоді як їхні зуби були пристосовані для зрізання, а не дроблення.

Через їх розмірний діапазон, ймовірно, різні види полювали по-різному, що дозволило їм заповнити багато різних хижацьких ніш. Менші полювали зграями вночі, як вовки, а більші полювали поодинці вдень, використовуючи свої величезні розміри та свої могутні щелепи як основну зброю. Гієнодонтам, як і всім креодонтам, бракувало корінних зубів таких як ті, що трапляються в багатьох родинах хижаків, особливо Canidae і Ursidae, й, отже, їм не вистачало універсальності зубів для обробки будь-якої їжі, крім м'яса.

Принаймні одна лінія гієнодонтів, підродина Apterodontinae, була спеціалізована для водних, схожих на видру звичок.

Поширення 
Еволюціонуючи в Європі протягом палеоцену, гієнодонти незабаром поширилися в Африку та Індію, що означає тісні біогеографічні зв'язки між цими районами. Пізніше вони розповсюдилися в Азію чи з Європи, чи з Індії, і, нарешті, в Північну Америку з Європи чи Азії. Вони були важливими гіперм'ясоїдними тваринами в Євразії, Африці та Північній Америці протягом олігоцену, але занепали до кінця епохи, і майже весь ряд вимер до кінця олігоцену. Кілька представників виживали достатньо довго, щоб вимерти наприкінці міоцену.

Класифікація 
Гієнодонти були значно більш поширеними та успішними, ніж оксієнові, інша клада ссавців, спочатку класифікована разом з гієнодонтами у кладі Creodonta. У 2015 році філогенетичний аналіз палеогенових ссавців, проведений Halliday та ін., підтвердив монофілію Creodonta, і вона поміщена в кладу Ferae, ближче до Pholidota, ніж до Carnivora. Тим не менш, ряд Creodonta тепер вважається поліфілетичним, що містить дві неспоріднені клади, які, як вважають, тісно споріднені (або є предками) з Carnivora.

Філогенетичні відносини ряду Hyaenodonta показані на наступних кладограмах:

{{clade |style=font-size:85%;line-height:100%;
|grouplabel1=

Примітки 

Ряди ссавців
Ferae